

Ім'я 

 Георг I — король Великої Британії
 Георг I — король Греції
 Георг II — король Великої Британії
 Георг II — король Греції
 Георг III — король Великої Британії
 Георг IV — король Великої Британії
 Георг V — король Великої Британії
 Георг VI — король Великої Британії
 Георг, король Саксонії
 Георг Люгер (; *1849 —†1923) — австрійський інженер та конструктор стрілецької зброї

Прізвище 

 Ада́м Георг — німецький славіст, дослідник і популяризатор української літератури
 Брандес Георг — данський літературознавець.